Ras El Ma, d'Algérie ;
Ras El Ma, commune du Maroc.